Queste bezeichnet:
 Queste (Berg), 425 m hoher Berg in Thüringen
 Queste (Symbol), Symbol ungeklärter Geschichte, wahrscheinlich slawischer Tradition
 Queste (Mittelalter), Begriff in Abgabenrecht und Dichtung des Mittelalters

Siehe auch:
 Quest (Begriffsklärung)